Naza (Santa Cruz do Piauí, 1955. április 19. –) amerikai-brazil festőművész. Az amerikai Stuart McFarrenhez ment férjhez, együtt költöztek Amerikába. Főleg hivatalnokokról, hírességekről, rendőrökről és katonákról készített absztrakt festményeiről ismert.

Jegyzetek

Források 

1955-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil festők
Brazil nők
Brazil származású amerikaiak
Élő személyek